

Patronyme 

 Roger Hannoset, pratiquant belge d'arts martiaux
 Corneille Hannoset, plasticien, typographe, designer et scénographe belge

Homonymie de patronyme